muhafiz (vojska)
muhafiz (islam)